Авеветитла има више значења:
 Авеветитла (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Авеветитла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Авеветитла, Фраксионамијенто (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Авеветитла (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Авеветитла (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Авеветитла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Авеветитла (Авеветитла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику